Плей-офф чемпионата Европы по баскетболу 2013 прошёл в период с 18 по 22 сентября 2013 года. Все игры состоялись на «Арене Стожице» в Любляне, Словения.

Сетка формировалась из четырёх лучших команд групп E и F.

Сетка 
Матчи за 5-место

1/4 финала

Сербия — Испания

Словения — Франция

Хорватия — Украина

Литва — Италия

Квалификация за 5-8 места

Сербия — Словения

Италия — Украина

Полуфиналы

Литва — Хорватия

Испания — Франция

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал 
В финале турнира сборная Франции победила команду Литвы со счётом 80:66 и впервые в своей истории завоевала золотые медали Евробаскета.

На протяжении большей части первой половины шла равная борьба — лидер менялся семь раз, ещё трижды на табло фиксировался равный счёт. Однако перед окончанием второй 10-минутки французы усилиями Николя Батюма организовали рывок 14:0 и ушли на большой перерыв, выигрывая «+16». В третьей четверти игра не изменилась, подопечные Венсана Колле уверенно контролировали ход матча. Всё, на что сподобилась дружина Йонаса Казлаускаса, — сократить отставание до «-14». За первые три четверти у прибалтийцев не было ни одного подбора на чужом щите, в то время как соперник сумел забрать восемь, половина из которых пришлась на долю Алексиса Аджинсы. В последнем игровом отрезке Казлаускас пытался изменить ход матча частыми перестановками в составе команды, но Франция не подпускала оппонента к себе и убедительно довела матч до победы, оформив чемпионство. В составе «трёхцветных» самыми результативными стали Николя Батюм (17 баллов), Борис Дьяо (15) и Тони Паркер (12). У литовцев лидерами по набранным очкам были Линас Клейза (20), Мантас Калниетис (19) и Реналдас Сейбутис (10).

Примечания

Ссылки 
 Standings and fixtures

Чемпионат Европы по баскетболу 2013